Alexeï Rozine (1978-), acteur russe ;  
 Michal Rozin (née en 1969), personnalité politique israélienne ;  
 Paul Rozin (né en 1936), professeur en psychologie à l'Université de Pennsylvania ;  
 Sergueï Rozine (né en 1977), joueur professionnel russe de hockey sur glace.